Municipio de Willow Springs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Willow Springs (condado de Douglas, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Willow Springs (condado de Howell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Howell.